San Pastore – martire nel 304 in Spagna insieme al fratello Giusto
 San Pastore – martire nel 311 a Nicomedia con san Vittorino di Nicomedia ed altri
 Abbazia di San Pastore – monastero cistercense presso Contigliano, in provincia di Rieti